BBB ima više značenja.

 Krvno-moždana barijera (), struktura koja štiti mozak od hemikalija iz krvi
 -{Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry}-, naučni žurnal